Ра́йан Па́трик Макдо́на (; родился 13 июня 1989 года, Сент-Пол, Миннесота, США) — американский хоккеист, защитник и альтернативный капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз». Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020 и 2021).

Карьера 
Макдона был выбран под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2007 года командой «Монреаль Канадиенс».

30 июня 2009 года Райан вместе с Павлом Валентенко, Крисом Хиггинсом и Дугом Яником обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на Скотта Гомеса, Тома Пьятта и Майкла Бусто.

6 июля 2010 года он подписал контракт новичка с «Рейнджерс», отказавшись от последнего сезона в Университете Висконсина и воссоединившись с другом детства и бывшем партнёром по Висконсину Дереком Степаном. После начала сезона 2010-11 в «Коннектикут Уэйл» 3 января 2011 года Макдона присоединился к «Рейнджерс». 7 января 2011 года Райан дебютировал в НХЛ в матче против «Даллас Старз». 20 января 2011 года он набрал своё первое очко, отдав результативную передачу на Брэндона Праста в матче против «Каролины Харрикейнз». 20 марта 2011 года в матче против «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Кук ударил локтем по голове Макдону, который впоследствии выбыл до конца регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф.

9 апреля 2011 года он впервые в карьере забил победный гол в матче против «Нью-Джерси Девилз», что обеспечило «Нью-Йорк Рейнджерс» 8-ую позицию в Восточной конференции и место в плей-офф.

В сезоне 2012/13 на период локаута Макдона выступал в клубе Континентальной хоккейной лиги «Барыс». Он стал первым американским игроком НХЛ, приехавшим играть в КХЛ на время локаута.

8 июля 2013 года подписал новый 6-летний контракт с «Рейнджерс» на сумму $28,2 млн.

7 октября 2014 года Макдона был назначен 27-м капитаном в истории «Рейнджерс».

26 февраля 2018 года в дедлайн был обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг» вместе с Джей Ти Миллером, взамен «Рейнджерс» получили Владислава Наместникова, пик 1-го раунда драфта 2018, условный пик 2-го раунда 2019 года, защитника Либора Гаека и центрального нападающего Брэтта Хаудена. Дебютировал за «Тампу» 10 марта во встрече с «Монреалем» (до этого восстанавливался после травмы); первый гол за новую команду забил в следующей встрече против «Оттавы», установив окончательный счёт (4:7).

В июле 2022 года был обменян в «Нэшвилл Предаторз» на защитника Филиппа Майерса и форварда Гранта Мисмаша.

Личная жизнь 
Бывший квотербек НФЛ Стив Уолш является родным дядей Райана Макдоны.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 

НХЛ

Международные

Личные 

Студенческая карьера

НХЛ

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Висконсин Баджерс» (хоккей)
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»